IX Equilibrium е трети студиен албум на блек метъл групата Emperor.

Състав 
 Исан – вокали, китара, бас, клавиши
 Самот – китара
 Трим – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 1999 година